Romani voetbalelftal (mannen)
 Romani voetbalelftal (vrouwen)